de kleinere leden van de vogelorde van de Uilen
 bepaalde nachtvlinders, zie onder andere Uilen (vlinders)
 een historische munt, het 'uiltje van Athene': de tetradrachme
 een sigarenmerk, zie Uiltje (sigaar)
 een brouwerij in Haarlem, zie Brouwerij Uiltje
 een lesgebouw van de Koninklijke Militaire Academie
 een 'uiltje knappen', een dutje doen